Сергей Сергеевич Шульц - младший (30 июля 1934, Таганрог — 18 октября 2004, Санкт-Петербург) — российский поэт, прозаик, публицист, историк, геолог. Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Член Союза писателей России, член Русского генеалогического общества, Русского географического общества и Всероссийского геральдического общества. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Михаила Юрьевича Лермонтова (2005).

Биография 
Родился 30 июля 1934 года в городе Таганроге в семье геологов. Его отец доктор наук Сергей Шульц, а мать Ольга Иосифовна Некрасова. 

В 1951 Шульц-младший завершил обучение в школе с золотой медалью и стал студентом исторического и восточного факультетов Ленинградского государственного университета. В 1954 году перешел учиться на геологический факультет, который окончил с отличием и получил специальность "геолог съемщик-поисковик". Трудиться начал во Всесоюзном (позднее ― Всероссийском) геологическом институте, став позднее ведущим научным сотрудником. Участник многих геологических экспедиций в Среднюю Азию, на Кавказ, на Урал, в Восточную Сибирь, на Кольский полуостров. Являлся специалистом по общей и региональной геотектонике, сравнительной планетологии, металлогении, геодинамике. Он автор новой классификации химических элементов. Установил генетическую связь между Тянь-Шанем и горными массивами Урала. Его именем назван вид меловых черепах Kizilkumemus Schultzi Ness.

Является автором около 170 научных работ по геологии, в том числе 15 монографий.

С 1964 работал преподавателем в Ленинградском государственном университете на геологическом и географическом факультетах. Шульц-младший читал курсы лекций по гуманитарным дисциплинам для студентов и преподавателей филологического и исторического факультетов. В 1980–90-х также преподавал в ЛГПИ и в школе «Земля и Вселенная». В 1995 защитил диссертацию на соискание степени доктора наук. С 1996 по 2004 годы ― профессор кафедры истории геологии геологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Являлся членом Союза писателей России, а также членом Русского генеалогического общества, членом Русского географического общества и членом Всероссийского геральдического общества. Один из создателей Санкт-Петербургского отделения Академии наук российских немцев. Активный участник создания словника энциклопедии «Немцы России».

Ещё в школе увлекался поэзией, писал стихи. В студенческие годы вместе с Д. Бобышевым, И. Бродским, Е. Рейном был участником кружка поэтов, сочинял стихи, а также сценарии к кинофильмам. У себя дома организовывал литературные чтения. Был близким другом Бродского, вместе попадал под разработки сотрудников КГБ. В 1965 году Бродскому отправил подборку поэтических сочинений в Архангельскую область к месту ссылки. В 1961–1964 годах составил три машинописных сборника стихов, которые распространялись в самиздате. С 1990-х стихи Шульца публиковались в журналах и сборниках. Автор семи историко-краеведческих книг, около 100 статей и эссе на исторические темы. Является автором фундаментального исследования «Храмы Петербурга: История и современность», где развёрнуто представил историю православных, лютеранских, реформатских и католических церквей Северной столицы, а также издал книги по истории города: «Дом Искусств» и «Бродячая собака».

Проживал в городе Санкт-Петербург. Умер 18 октября 2004 года, похоронен на Смоленском кладбище.

Библиография 
Книги:
 Сергей Шульц "Земля из космоса" (1984); 
 Сергей Шульц "Друза" (1990); 
 Сергей Шульц "Геодинамические реконструкции" (1991); 
 Сергей Шульц "Гравитация" (1993); 
 Сергей Шульц "Храмы Санкт-Петербурга: История и современность (1994); 
 Сергей Шульц "Дом Искусств" (1997); 
 Сергей Шульц "Геологическое строение зоны сочленения Урала и Тянь-Шаня" (1997); 
 Сергей Шульц "Бродячая собака" (1997); 
 Сергей Шульц "Россыпи" (1999); 
 Сергей Шульц "Аврора" (2004); 
 Сергей Шульц "Невская перспектива. От Адмиралтейства до Мойки" (2004).

Премии и награды 
 2005 - лауреат Всероссийской литературной премии имени Михаила Юрьевича Лермонтова (за книгу "Невская перспектива. От Адмиралтейства до Мойки"),

Примечания

Ссылки 
 Сергей Шульц младший
 Сергей Шульц - поэт
 Петербуржец Сергей Шульц
Члены Союза писателей России
Члены Русского географического общества после 1991 года
Доктора геолого-минералогических наук
Выпускники геологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Лауреаты литературной премии имени Михаила Лермонтова
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Краеведы Санкт-Петербурга